Directiva 67/548/CEE (del nom en anglès Dangerous Substances Directive), directiva de la Unió Europea sobre substàncies perilloses
 Declaració de Downing Street (del nom en anglès Downing Street Declaration), declaració de 1993 del Primer Ministre del Regne Unit i el d'Irlanda sobre el dret a l'autodeterminació d'Irlanda
 Duales System Deutschland, servei de reciclatge de residus d'Alemanya
 Deutsches Sprachdiplom, examen acreditatiu de nivell d'alemany
 Direct Stream Digital, format d'enregistrament d'àudio digital per a Super Audio CD
 Dispositiu d'emmagatzematge de dades (del nom en anglès Data Storage Device), aparell per a l'emmagatzematge informàtic de dades
 Document Structure Description, llenguatge de descripció d'estructura i sintaxi d'un document XML